Прушкув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 9860 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Богушице
 Хшонщыце
 Хшовице
 Фольварк
 Гурки
 Яськовице
 Лигота-Прушковска
 Нова-Кузня
 Пшисеч
 Винув
 Земнице-Мале
 Земнице-Вельке
 Злотники
 Злинице

Соседние гмины 
 Гмина Бяла
 Гмина Компрахцице
 Гмина Корфантув
 Ополе
 Гмина Стшелечки
 Гмина Тарнув-Опольски
 Гмина Туловице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства